Osoby o tym nazwisku:
 Albert Lebrun – francuski polityk
 Dominique Lebrun – katolicki duchowny 
 Jacques Lebrun – francuski żeglarz, olimpijczyk
 Pierre-Antoine Lebrun – francuski poeta i dramatopisarz 
 Ernestine Lebrun – francuska pływaczka, olimpijka
 Ludwig August Lebrun – niemiecki kompozytor i oboista
 Marguerite Lebrun – francuska pierwsza dama